Ruševac je naselje u sastavu grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 182 stanovnika.

Poznate osobe 
Mijo Škvorc, hrv. biskup, pjesnik

Šport  
 NK Ruševac

Povezani članci  
 Križevci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca